Potok Górny peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Potok Górny, gmina rurale du powiat de Biłgoraj, 
 Potok Górny, village et chef-lieu de la gmina de même nom